Zastave pokrajine Limburga:
 Zastava Limburga (Belgija), belgijske pokrajine, od 1996.
 Zastava Limburga (Nizozemska), nizozemske pokrajine
 Zastava Limburga (Luik)
 Zastava Vojvodstva Limburga, 1082. — 1795.
 Zastava Istočnog Limburga, Vojvodstvo Limburg, "novi stil" u Nizozemskom savezu 1839. – 1866.